

Matematica
 cono, in geometria è un solido ottenuto ruotando un triangolo rettangolo intorno a un suo cateto. 
 cono (algebra lineare), in algebra lineare il cono di un insieme  appartenente ad uno spazio vettoriale denota l'unione di tutte le semirette uscenti dall'origine e passanti per punti di . 
cono (topologia), in topologia il cono di uno spazio topologico è una costruzione che generalizza la precedente.

Scienze
cono di luce, in relatività il cono di luce di un evento E dello spaziotempo consiste di tutti gli eventi che possono interagire con E, cioè che possono inviargli dei segnali e che possono essere raggiunti da suoi segnali.
cono, in  anatomia dei vertebrati, una cellula-cono è un tipo di cellula recettrice foto-sensibile posta nello "strato nucleare esterno" della retina. Accanto ai coni vi sono i bastoncelli, con funzione analoga.
 Mollusco gasteropode appartenente al genere Conus.
coni, in botanica sono chiamati così i corpi riproduttivi scagliosi simili a frutti di certe piante, specialmente conifere e cicadee: vedi strobilo.
cono vulcanico è una montagna formata da materiale uscito da un cratere vulcanico.

Altro
conoide di deiezione è il termine che esprime l'ammasso di detriti depositati da un corso d'acqua alla fine del suo corso.
proiezione conica in cartografia applica la superficie sferica della Terra in una superficie conica, con il vantaggio che quest'ultima si può distendere su un piano.
cono, nelle manifatture ceramiche per cono s'intende un bastone di un opportuno minerale di forma conica o piramidale che è usato per misurare la temperatura di un forno.
cono d'ancora di un aerostato è un dispositivo formato da una base circolare rigida e da un cono di stoffa che termina in una apertura allargabile; viene utilizzato per abbassarsi sulla superficie di un lago o di un mare ed ancorarsi sfruttando la facilità di farlo riempire d'acqua e di svuotarlo allargando l'apertura.   
cono gelato è un contenitore per gelato di forma conica aperto alla base, spesso fatto di una pasta commestibile, da impugnare con la parte aperta in alto.
Cono (nome), è un nome proprio maschile italiano.
cono stradale, deviatore e segnalatore di pericolo nella segnaletica complementare